

Liste des membres depuis l'origine jusqu'à sa fermeture 
{| class="wikitable"
|-
| colspan="4" | Liste des membres de l'Académie royale d'architecture depuis l'origine jusqu'à sa fermeture
|-
! Date de nomination !! Nom !! Décès !! Âge
|-
| 1670 || François Blondel ||  || 68  
|-----
| 1671 ||  François Le Vau ||  || -
|-----
| 1670 || Libéral Bruand ||  || -
|-----
| 1670 || Daniel Gittard ||  || 61
|-----
| 1671 || Antoine Lepautre || 1679 || -
|-----
| 1671 || Pierre Mignard || 1725 || -
|-----
| 1671 || François d'Orbay ||  || 63
|-----
| 1671 || André Félibien, sieur des Avaux ||  || 76
|-----
| 1673 || Claude Perrault||  || 75
|-----
| 1675 || Jules Hardouin-Mansart ||  || 62
|-----
| 1678 || Pierre Coquart de La Motte ou La Motte-Coquart || - || -
|-----
| 1680 || D'Aucour || - || -
|-----
| 1680 || Thomas Gobert ||- || -
|-----
| 1681 || André Le Nôtre ||  || 87
|-----
| 1685 || Pierre Bullet || 1716 || 77
|-----
| 1687 || Philippe de La Hire ||  || 78
|-----
| 1687 || Robert de Cotte ||  || 79
|-----
| 1694 || Antoine Desgodets ||  || 75
|-----
| 1696 || Jean-François Félibien, fils ||  || 75
|-----
| 1698 || Pierre Lemaistre ou Le Maistre || - || -
|-----
| 1699 || Jacques V Gabriel ||  || 75
|-----
| 1699 || Thomas Gobert || 1708 || -
|-----
| 1699 || Pierre Lambert ||  || 64
|-----
| 1699 || Pierre Cailleteau dit « Lassurance » || 1724 || 69
|-----
| 1699 || Armand Claude Mollet ||  || 82
|-----
| 1699 || Pierre Delisle-Mansart ||  || 69
|-----
| 1699 || Nicolas Delespine || 1729 || 87
|-----
| 1699 || Mathieu || 1732 || -
|-----
| 1699 || Girard Le Maistre, fils || - || -
|-----
| 1699 || Jean-Baptiste Bullet de Chamblain || 1726 || 61
|-----
| 1699 || François Bruand, Bruand fils || 1732 || -
|-----
| 1699 || Cochery || - || -
|-----
| 1699 || Pierre Gittard, fils ||   || 81
|-----
| 1700 || Rivet || 1720 || -
|-----
| 1700 || Nicolas Poictevin || 1719 || -
|-----
| 1702 || Abbé Jean Prévost || - || -
|-----
| 1705 || Nicolas d'Orbay ||  || 63
|-----
| 1706 || Gabriel Philippe de La Hire ||  || 42
|-----
| 1707 || Jean Aubert || 1741 || 61
|-----
| 1708 || Nicolas Dulin (ou d'Ulin) ||  || 81
|-----
| 1709 || Germain Boffrand ||  || 87
|-----
| 1714 || Jules-Robert de Cotte ||  || -
|-----
| 1715 || Lécuyer ||  || -
|-----
| 1716 || Jean Beausire ||  || 92
|-----
| 1717 || Claude Desgots ou Desgotz || 1732 || 74
|-----
| 1717 || Denis Jossenay || 1748 || -
|-----
| 1717 || Michel Tannevot ou Tanevot || 1762 || -
|-----
| 1718 || André-Armand Mollet || 1720 || -
|-----
| 1720 || Jules Michel Alexandre Hardouin || 1737 || -
|-----
| 1720 || Jacques de La Guépière ||  || -
|-----
| 1720 || Jean-Baptiste Leroux ||  || -
|-----
| 1723 || Jean Cailleteau, dit Lassurance fils || 1755 || 65
|-----
| 1723 || Pierre Vigné de Vigny || 1772 || 82
|-----
| 1724 || Jean-Charles Garnier d'Isle ||  || 58
|-----
| 1725 || Jean Aubert || 1741 || -
|-----
| 1725 || Louis de Cotte, frère de Robert || 1749 || -
|-----
|-----
| 1728 || Jean-Baptiste de La Rue ou Jean-Baptiste Delarue ||  || 45 
|-----
| 1728 || Ange-Jacques Gabriel ||  || 83
|-----
| 1728 || Jean Courtonne || 1738 || 68
|-----
| 1728 || Pierre Jacquot de Villeneuve || 1730 || -
|-----
| 1728 || Germain-Éloi Legrand, ou Le Grand ||  || -
|-----
| 1728 || Louis Benoist ||  || - 
|-----
| 1728 || Jean-François Blondel ||  || -
|-----
| 1728 || Pierre Contant d'Ivry ||  || 79
|-----
| 1728 || Charles-François Lespée, l'aîné ||  || -
|-----
| 1729 || Charles-Jacques Billaudel ||  || 64
|-----
| 1730 || Abbé Camus ||  || 69
|-----
| 1730 || Jacques Vinage || 1735 || -
|-----
| 1732 || Jean-Michel Chevotet ||  || - 
|-----
| 1732 || Jean-Baptiste Augustin Beausire, fils aîné || 1764 || -
|-----
| 1734 || Augustin de Luzy de Pélissac || 1773 || -
|-----
| 1734 || Louis-François Mollet ||  || -
|-----
| 1735 || Charles Lécuyer || 1776 || -
|-----
| 1735 || Nicolas Simonnet || 1742 || -
|-----
| 1735 || Louis-Adam Loriot || 1767 || -
|-----
| 1735 || Jacques Hardouin-Mansart ou Mansart de Lévy,sieur de Lévy, comte de Sagonne ||   || 67
|-----
| 1737 || Claude Guillot-Aubry, aussi écrit Claude-Guillot Aubry || 1777 || 75
|-----
| 1739 || Pierre François Godot ou Godeau || 1762 || -
|-----
| 1740 || Jérôme Beausire, dit Beausire le jeune || 1761 || 21
|-----
| 1741 || Pierre-Étienne Le Bon || 1754 || 54
|-----
| 1742 || Jean-Sylvain Cartaud || 1758 || 83
|-----
| 1742 || Philippe Le Dreux ||  || -
|-----
| 1747 || Jacques-François de L'Épée, le Jeune ||  || -
|-----
| 1749 || Jacques-Germain Soufflot ||  || 67
|-----
| 1755 || Michel-Barthélemy Hazon || 1822 || 100
|-----
| 1755 || François II Franque ||  || 83
|-----
| 1755 || Nicolas-Marie Potain || 1790 || 67
|-----
| 1755 || Maximilien Brébion || Après 1792 || -
|-----
| 1755 || Charles Le Franc d'Étréchy || 1762 || -
|-----
| 1755 || Antoine-Mathieu Le Carpentier || 1773 || 64
|-----
| 1755 || Jacques-François Blondel ||  || 69
|-----
| 1756 || Louis-François Thourou de Moranzel || 1785 || 76
|-----
| 1757 || Jean Hupeau, ingénieur des ponts et chaussées ||  || 52
|-----
| 1758 || Jean-Rodolphe Perronet ||  || 86
|-----
| 1758 || Pierre-Noël Rousset || 1795 || -
|-----
| 1758 || Hubert Pluyette || 1769 || -
|-----
| 1758 || Julien-David Le Roy ||  || 79
|-----
| 1762 || Pierre-Louis Moreau-Desproux ||  || 31
|-----
| 1762 || Charles-Pierre Coustou || 1797 || 76
|-----
| 1762 || Pierre Desmaisons || 1795 || -
|-----
| 1762 || Jérôme Charles Bellicard ||  || 60
|-----
| 1762 || Étienne-Louis Boullée ||  || 70
|-----
| 1763 || Ange-Antoine Gabriel, jeune ||  || 45
|-----
| 1765 || Louis de Règemorte, ingénieur des ponts et chaussées ||  || -
|-----
| 1767 || Marie-Joseph Peyre, l'aîné ||  || 55
|-----
| 1767 || Charles de Wailly ||  || 69
|-----
| 1768 || Gabriel de Lestrade || 1770 || -
|-----
| 1768 || Jean-Michel Sedaine ||  || 78
|-----
| 1768 || Antoine-René Mauduit ||  || 84
|-----
| 1769 || Louis-François Trouard || 1794 || 65
|-----
| 1770 || Jean-François-Thérèse Chalgrin ||  || 71
|-----
| 1771 || Nicolas-Henri Jardin ||  || 79
|-----
| 1773 || Charles-Axel Guillaumot ||  || 77
|-----
| 1773 || Claude-Nicolas Ledoux ||  || 70
|-----
| 1773 || Guillaume-Martin Couture ||  || 67
|-----
| 1774 || Jean-René Billaudel || 1786 || 53
|-----
| 1774 || Jacques Gondouin ||  || 81
|-----
| 1775 || Richard Mique ||  || 66
|-----
| 1776 || Mathurin Cherpitel || 1809 || 73
|-----
| 1776 || Jean-François Heurtier ||  || 83
|-----
| 1776 || Claude Billard de Bélisard || Avant 1797 || -
|-----
| 1776 || Jacques-Denis Antoine ||  || 67
|-----
| 1777 || Antoine-François Peyre, le jeune ||  || 84
|-----
| 1780 || Pierre-Adrien Pâris ||  || 75
|-----
| 1781 || Alexandre-Théodore Brongniart ||  || 74
|-----
| 1784 || Jean-Arnaud Raymond ||  || 69
|-----
| 1785 || Antoine-Joseph Debourge || 1811 || 74
|-----
| 1786 || Bernard Poyet ||  || 76
|-----
| 1791 || Charles-François Darnaudin || 1805 || 64
|-----
| 1792 || Jean-Augustin Renard ||  || 63
|}

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Philippe Le Bas, Académie d'architecture, dans L'Univers. France - Dictionnaire encyclopédique, tome 1, , Firmin-Didot frère éditeurs, Paris, 1840 (lire en ligne)
 Henry Lemonnier, W. Viennot, Procès-verbaux de l'Académie Royale d'Architecture, 1671-1793, Tome X Table générale, , Librairie Armand Colin, Paris, 1926 (lire en ligne)
 Académie d'architecture, , Archives de l'art français : recueil de documents inédits relatifs à l'histoire des arts en France, 1851, tome 1 (lire en ligne)
 Académie royale d'architecture, , Almanach royal année 1773 (lire en ligne)

Articles connexes 
 Académie royale d'architecture

Liens externes 
 Académie des beaux-arts : Académie royale d'architecture
 Cths : Académie royale d'architecture

 
Société savante liée à l'architecture en France
Organisme fondé en 1671